Caio Calvísio Sabino (cônsul em 39 a.C.) — cônsul romano em 39 a.C.
 Caio Calvísio Sabino (cônsul em 4 a.C.) — cônsul romano em 4 a.C. e filho do anterior
 Caio Calvísio Sabino (cônsul em 26) — cônsul romano em 26 e filho do anterior

Desambiguações de antropônimos